Привольное — село в Илекском районе Оренбургской области на правобережье реки Илек, административный центр Привольного сельсовета.

История 
Назван по привольным, широко и свободно раскинувшимся полям и степям. В списках 1949 г. — посёлок Привольный (центральная усадьба совхоза им. Сталина).

Население

Примечания 

Населённые пункты Илекского района